Trangkil kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Trangkil, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Trangkil, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar